Möhren steht für:

 Möhren, Pflanzengattung der Doldenblütler (Apiaceae) mit etwa 25 Arten
 Möhren (Friesenhagen), Ortsteil von Friesenhagen im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Möhren (Treuchtlingen), Stadtteil von Treuchtlingen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Frankwalt Möhren (* 1942), deutscher Romanist
 Jean Möhren (1875–1954), deutscher Landschafts- und Architekturmaler

Siehe auch:
 Möhre